Cet article dresse une liste des villes centrafricaines de plus de  habitants lors du recensement de 2003.

Définition 
Lors des recensements de 1988 et 2003 sont considérées comme villes, les chefs-lieux de préfecture ou de sous-préfecture et les postes de contrôle administratif de plus de cinq mille habitants, disposant d'infrastructures urbaines minimales telles qu'un marché journalier, une école primaire à cycle complet, un centre de santé, un plan cadastral. On dénombre 37 localités répondant à cette définition.

Annexes

Liens externes 
 e-Geopolis project Research Group, University Paris-Diderot
 Division des Statistiques
  City Population

Références 

 
Centrafricaine, republique
Liste en rapport avec la République centrafricaine

simple:Central African Republic#Cities